El término gui o güi puede significar varias cosas:

 GUI: interfaz gráfica del usuario, en informática.
 gui: nombre usual en la India de la mantequilla frita clarificada.
 Güi: localidad de 700 habitantes en la provincia de Banua (Burkina Faso).
 güi: término genérico para aludir a los platos coreanos hechos a la parrilla.
 Güi: habitante del inframundo, en la mitología china.

Personas 
 Wang Gui (571-639), canciller chino.
 Gui d’Ussel (siglo XII-1209) trovador lemosino francés. 
 Bernard Gui (1262-1331), inquisidor, obispo y escritor lemosino francés (Práctica de la Inquisición en la depravación herética).
 Ma Gui (1543-1607), general chino, de la dinastía Ming.
 Vittorio Gui (1885-1975), director de orquesta y compositor italiano.
 Luigi Gui (1914-2010), político y filósofo italiano, diputado, senador, ministro de Educación, de Salud, del Interior y de Defensa de su país.
 Gui Bonsiepe (1934-) diseñador industrial alemán.
 Ming Ying GUI (fl. 2003), autor chino de nombres científicos.
 Gui Boratto (1974-), DJ y productor brasileño de música techno y synthpop.